Aldo Remondino – generale e aviatore italiano 
 Ennio Remondino – giornalista italiano
 Peter Remondino – medico e avvocato statunitense